Даугавпілський трамвай () — трамвайна мережа у місті Даугавпілс, Латвія.

Історія 
Перша лінія була введена в експлуатацію 5 листопада 1946 року за маршрутом «вул.5-го Серпня» (нині — Єдності) — вул. Червоної армії (нині — вул. 18-го Листопада) — вул. Лієпайська». В той же час було побудовано трамвайне депо на вулиці Лієпайській. Перша лінія мала довжину 5,7 км. Розвиток мережі відбувався у 1950, 1951, 1958, 1965 та 1990 роках.

Маршрути

Рухомий склад на початку 2010-х

Посилання 
 Tramwaje w Dyneburgu na stronie Urbanrail.net
 Transport w Dyneburgu na stronie public-transport.net 
  Даугавпілський трамвай на сайті «Міський електротранспорт»   
 strona «Tramvaju uzņēmums»

Транспорт Даугавпілса
Даугавпілський трамвай